Ertholm ist Schiffsname von:

 Ertholm (Schiff, 1967), dänisches Fahrgastschiff
 Ertholm (Schiff, 2006), Einheit der Holm-Klasse der dänischen Marine, genutzt als Schulboot

Siehe auch:

 Ertholmene, dänische Inselgruppe in der Ostsee